Сент-Іза́н-де-Судья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 470 км на південний захід від Парижа, 37 км на північ від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 880 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2192,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сент-Ізан-де-Судьяк на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Ізан-де-Судьяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Ізан-де-Судьяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Ізан-де-Судьяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Ізан-де-Судьяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда